Обручка — кільце з дорогоцінного металу, яке носять на безіменному пальці лівої чи правої руки.
 «Обручка» — російський телесеріал 2008 року.

Див. також 
 Обруч (значення)